Pulso puede referirse a:
 el pulso arterial;
 el pulso que marca el ritmo musical;
 un pulso electromagnético, campo electromagnético de alta intensidad y corta duración;
 el pulso telefónico, un parámetro artificial utilizado para fraccionar el consumo del servicio telefónico;
 Pulso, periódico chileno editado por Copesa;